

Aziende
 Randall Amplifiers – azienda statunitense produttrice di accessori musicali

Fumetto
 Randall – fumetto di Héctor Oesterheld e Arturo del Castillo

Geografia
Stati Uniti d'America
 Randall – città della contea di Hamilton (Iowa)
 Randall – città della Contea di Jewell (Kansas)
 Randall – città della contea di Morrison (Minnesota)
 Randall – città della contea di Kenosha (Wisconsin)

Onomastica
 Randall – nome proprio di persona inglese

Persone
 Alexander Williams Randall – politico statunitense
 Cecilia Randall – scrittrice italiana
 Damarious Randall – giocatore di football americano statunitense
 Dave Randall – tennista statunitense
 Dick Randall – produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Donald Randall – imprenditore statunitense
 Emma Randall – cestista australiana
 Jane Randall – modella statunitense
 Kheeston Randall – giocatore di football americano statunitense
 Kikkan Randall – fondista statunitense
 Lisa Randall – fisica statunitense
 Mark Randall – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mark Leonard Randall – calciatore inglese
 Merle Randall – chimico e fisico statunitense
 Semeka Randall – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Stuart Randall – attore statunitense
 Tony Randall – attore, comico, regista e produttore cinematografico statunitense

Personaggi immaginari
 Randall Boggs – personaggio dei film d'animazione Monsters & Co. e Monsters University
 Randall J. Weems – personaggio della serie animata Ricreazione